Ганве́ст  (настоящее имя — Русла́н Владимирович Гоминов, род. 11 ноября 1992, Актау, Мангистауская область, Казахстан) — казахстанский и российский хип-хоп- и рэп-исполнитель. Стал известен благодаря таким песням как «Дурман» и «Никотин».

Биография 
Руслан Гоминов родился 11 ноября 1992 года в городе Актау в Казахстане. Тяга к музыке появилась ещё в малом возрасте. Изначально свои песни он выкладывал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», где просил подписчиков оценить его творчество.

Публикует собственные треки с 2008 года. Как рассказывает он сам, раньше работал в другом стиле и все старые треки удалил, начав с чистого листа:

Я раньше делал очень жёсткое музло. Оно есть, но где-то в глубинах интернета. А удалил я потому, что то, что я делаю сейчас и делал раньше — небо и земля. Я делал то, что стало модным сейчас: жёстко, мат, сиськи, жопы. В таком формате я больше не пишу. Поэтому я всё убрал.

За 10 лет я перепробовал все жанры. Правда, попсу я не делал. Делал рокешник, гроувил нормально. Был трэп, «чёрная» жёсткая музыка.

Я всегда хотел попробовать такую музыку, которую я делаю сейчас. Но, видимо, не было вдохновения. А весной 18-го вдруг попёрло. Битмейкер, с которым я плотно работаю, предложил мне бит. Я послушал, на меня нахлынуло, я понял, что я могу под это сделать. Написал текст. Записал и понял, что это круто. Так получилась песня «Звездопад», с которой и пошла перезагрузка. Начался новый формат музыки, новый Ганвест. Я понял, что хочу продолжать дальше делать музыку в таком стиле.

 — ГАНВЕСТ: «Люди думают, что я какой-то обдолбыш. А я вот так вижу свою красоту» — Musecube, 15 января 2019 года

Летом 2018 года его песня «Дурман» попала в первую двадцатку раздела «Популярное» социальной сети «ВКонтакте».

Осенью-зимой ещё одна песня Ганвеста, «Никотин», вошла в топ «ВКонтакте», добравшись до первой десятки

В октябре Ганвест оказался среди рэп-артистов, чьи намеченные на октябрь-декабрь концерты в Нижнем Новгороде были отменены «из-за выявленных в ходе прокурорской проверки нарушений, касающихся защиты детей от причиняющей вред их здоровью и развитию информации».

В марте 2019 года Ганвест выпустил совместный трек с Джиганом, — «Голые ладони», добравшийся как минимум до первой двадцатки «ВКонтакте».

30 января 2020 года у Ганвеста выходит трек «Айя». В течение всего года у исполнителя выходят сольные треки «Ей нравится», «Кайфули», «Порш», «Кайфарик», «FENDI2» и фиты (совместки): «Утону в твоих глазах» с Bonsai, «Детка любит бороду» с Doni и абсолютно летний-осенний хит «Ананасовый сироп» и «ВАУ» с Natan’ом, и фит с Егором Шипом «Безалкогольное вино». Затем сольный трек «Хам», совместный коллаб с Instasamk'ой & Moneyken'ом на трек «Гоба», и два совместных фита на треки: «Лалипап» с Maxfit'ом и «Дороже веры» с Subo.

Дискография

Мини-альбомы

Синглы

Участие на релизах у других исполнителей

Примечания

Ссылки 
 
 «Ганвест: Я не подражаю Скриптониту» — интервью Ганвеста «Музыке Первого», YouTube

Певцы и певицы России
Рэперы России
Мамбл-рэперы
Исполнители Rhymes Music